Partnerstwo Borów Niemodlińskich – stowarzyszenie osób fizycznych i prawnych, w tym jednostek samorządu terytorialnego z terenu gmin: Biała, Dąbrowa, Komprachcice, Łambinowice, Niemodlin, Prószków, Strzeleczki i Tułowice, powstałe w 2006 r.

Historia Partnerstwa Borów Niemodlińskich sięga roku 2003, kiedy 30 czerwca Rada Gminy Prószków podjęła uchwałę w sprawie utworzenia stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego "Zielone Gminy" (IX/69/2003). W skład "Zielonych Gmin" weszły gminy: Niemodlin, Komprachcice, Łambinowice, Tułowice oraz powiat opolski. Kolejnym etapem budowania Partnerstwa było przystąpienie gminy Prószków wraz z samorządami Komprachcic, Łambinowic, Niemodlina, Tułowic i Strzeleczek do pilotażowego programu Leader + w latach 2004-2006. W toku realizacji programu zostało uprawomocnione Partnerstwo Borów Niemodlińskich, które 17 marca 2006 r. zostało zarejestrowane w KRS jako stowarzyszenie. Projekt finansowany był przez Sekcję Orientacji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich”, w ramach działania 2.7 Pilotażowego Programu Leader+.

W latach 2007-2013 (+2) Partnerstwo Borów Niemodlińskich, jako stowarzyszenie działające na terenie 7 gmin (pod koniec 2006 do Partnerstwa przystąpiła gmina Dąbrowa) podjęło się realizacji programu Leader w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W tym celu Stowarzyszenie przystąpiło do konkursu na wybór Lokalnej Grupy Działania do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju i w jego wyniku podpisało umowę o warunkach i sposobie realizacji LSR z Samorządem Województwa Opolskiego. Umowa opiewała na kwotę 9 765 483 zł, w ramach których możliwe było dofinansowanie 126 projektów konkursowych dla beneficjentów działań Odnowa i Rozwój Wsi, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, i tzw. małych projektów, 2 projektów współpracy regionalnej z innymi lokalnymi grupami działania oraz działań aktywizacyjnych w ramach odrębnych umów na realizację działań PROW 2007-2013.

Realizacja konkursów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na obszarze 7 gmin umożliwiła utworzenie nowych miejsc pracy, doposażenie w nowy sprzęt i urządzenia podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, zabezpieczenie i udostępnienie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego obszaru Borów, rozpowszechnianie wiedzy o lokalnych zasobach i sposobach ich zagospodarowania, poprawę przestrzeni publicznej przez zagospodarowanie centrów wsi, budowę placów zabaw, integrację mieszkańców w ramach organizacji imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, wzmocnienie potencjału organizacji społecznych przez organizację szkoleń i spotkań tematycznych.

Realizacja projektów współpracy przyczyniła się do promocji walorów turystycznych Borów Niemodlińskich oraz umożliwiła czynną ochronę gatunków roślin i zwierząt, co przełożyło się na przystąpienie rolników do programów rolnośrodowiskowych do roku 2020. Dodatkowo wzmocniła kompetencje pracowników LGD.

Od roku 2013 Partnerstwo Borów Niemodlińskich realizuje dodatkowo program Działaj Lokalnie dzięki temu, że w ramach konkursu ogłaszanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności i Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce uzyskało status Ośrodka Działaj Lokalnie. Pozwala to na coroczne ogłaszanie konkursów na małe granty do 6 tys. zł dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych w Borach Niemodlińskich. Dotychczas Partnerstwo dofinansowało 26 projektów na łączną kwotę ponad 150 tys. zł.

Partnerstwo Borów Niemodlińskich stawia sobie następujące cele:
 PRZEDSIĘWZIĘCIE 1: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ- tworzenie i utrzymanie miejsc pracy zapewniających satysfakcjonujące dochody- tworzymy nowe miejsca pracy, poprawiamy warunki funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw, inwestujemy w bazę pod działalność gospodarczą , szkolimy pracowników na potrzeby pracodawców.
 PRZEDSIĘWZIĘCIE 2: POKOLENIA- wsparcie rodziny przez zwiększenie ilości miejsc opieki nad małymi dziećmi i nad osobami starszymi– zapewniamy wystarczającą liczbę miejsc opieki nad osobami zależnymi od osób aktywnych zawodowo
 PRZEDSIĘWZIĘCIE 3: TURYSTYKA W BORACH NIEMODLIŃSKICH (bazująca na lokalnych zasobach) jako źródło zwiększenia dochodów- zwiększamy ilość obiektów i usług związanych z obsługą ruchu turystycznego
 PRZEDSIĘWZIĘCIE 4: PRZESTRZEŃ KULTUR- materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe Borów Niemodlińskich- zwiększamy liczbę działań ochrony czynnej, badań i inwentaryzacji, zwiększamy poziom wiedzy o lokalnych zasobach kulturowych oraz ilość małej infrastruktury umożliwiającej dostęp do zabytków.
 PRZEDSIĘWZIĘCIE 5: KRAJOBRAZY- ożywione i nieożywione dziedzictwo przyrodnicze Borów Niemodlińskich- zwiększamy liczbę działań ochrony czynnej, badań i inwentaryzacji, wiedzy o lokalnych zasobach przyrodniczych oraz małej infrastruktury umożliwiającej zrównoważone korzystanie z zasobów.
 PRZEDSIĘWZIĘCIE 6: WIĘZI- poprawa relacji sąsiedzkich we wsiach, łączenie grup. Realizujemy projekty wspólne, integracyjne, włączające w działania różne grupy mieszkańców.
 PRZEDSIĘWZIĘCIE 7: AKTYWNOŚĆ- wzmocnienie kondycji organizacji pozarządowych. Poprawiamy kondycję organizacji pozarządowych w zakresie siedzib, kadr, działalności i jej promowania.

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Niemodlin.

Zobacz też 
 inne hasła dotyczące Borów Niemodlińskich

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Strony Partnerstwa Borów Niemodlińskich

Dąbrowa (gmina w województwie opolskim)
Komprachcice (gmina)
Łambinowice (gmina)
Niemodlin (gmina)
Prószków (gmina)
Strzeleczki (gmina)
Tułowice (gmina)
Niemodlin
Prószków